Хуан Энрике Гарсия Ривас (; 16 апреля 1970, Тумеремо, Боливар) — венесуэльский футболист, нападающий. Выступал за сборную Венесуэлы.

Биография

Клубная карьера 
Начал выступать на взрослом уровне в 18-летнем возрасте в клубе «Минервен», первый матч сыграл 26 февраля 1989 года против «Саморы». Первый гол забил 19 апреля 1989 года в ворота «Арросерос». Провёл в команде восемь сезонов, неоднократно был призёром чемпионата Венесуэлы, а в сезоне 1995/96 стал чемпионом страны. Затем ещё дважды подряд выигрывал золотые медали — в сезоне 1996/97 — с клубом «Каракас», а в сезоне 1997/98 — с клубом «Атлетико Сулия».

В сезоне 1999/00 вернулся в «Каракас» и в первый раз в карьере стал лучшим бомбардиром национального чемпионата, забив 24 гола. Затем ещё четыре раза завоёвывал звание лучшего бомбардира чемпионата Венесуэлы, играя в разных командах. Всего сменил более десяти команд на родине, в том числе становился чемпионом в сезонах 2000/01 и 2005/06 с «Каракасом» и в сезоне 2001/02 с клубом «Депортиво Тачира».

В 2007 году единственный раз выступал за зарубежный клуб — колумбийский «Депортиво Пасто», сыграл 11 матчей и забил два гола в чемпионате Колумбии.

Вернувшись на родину, выступал за клубы высшего и первого дивизионов до 43-х лет.

Всего в чемпионатах Венесуэлы забил 269 голов. Является лучшим бомбардиром чемпионатов страны за всю историю. Во всех турнирах за карьеру забил 320 голов.

Карьера в сборной 
Дебютный матч в национальной сборной Венесуэлы сыграл 23 января 1993 года против команды Перу. Принимал участие в Кубках Америки 1993 года (1 матч) и 1995 года (2 матча), в 1999 году также был в заявке, но на поле не выходил. До 2004 года регулярно играл за сборную, затем был пятилетний перерыв, в 2009 году вернулся в команду и провёл два матча. Последний раз выходил на поле в футболке сборной 6 июня 2009 года в матче против Боливии (по другим данным, сыграл ещё два матча в марте 2010 года против Северной Кореи).

Всего за сборную Венесуэлы сыграл 49 матчей и забил 7 голов (по другим данным, 51 матч и 6 голов, а также 1 неофициальный матч).

Голы за сборную

Достижения 
 Чемпион Венесуэлы (6): 1995/96, 1996/97, 1997/98, 2000/01, 2001/02, 2005/06
 Лучший бомбардир чемпионата Венесуэлы (5): 1999/00 (24 гола), 2001/02 (34 гола), 2002/03 (39 голов), 2003/04 (18 голов), 2005/06 (21 гол)
 Лучший бомбардир чемпионата Венесуэлы за всю историю (269 голов)

Ссылки 
 
 Статистика матчей за сборную на сайте rsssf.com 
 

Футболисты Венесуэлы
Игроки сборной Венесуэлы по футболу
Игроки ФК «Минервен Боливар»
Игроки ФК «Каракас»
Игроки ФК «Атлетико Сулия»
Игроки ФК «Универсидад де Лос-Андес»
Игроки ФК «Депортиво Петаре»
Игроки ФК «Депортиво Тачира»
Игроки ФК «Монагас»
Игроки ФК «Минерос Гуаяна»
Игроки ФК «Депортиво Пасто»
Игроки ФК «Самора» Баринас
Игроки ФК «Эстудиантес де Мерида»
Игроки ФК «Сулия»
Игроки ФК «Депортиво Ла Гуайра»